Seffer ist der Familienname folgender Personen:

 David Seffer (* 1980), deutsch-polnischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Debora Seffer (* 1969), französische Jazzmusikerin
 Gustav Heinrich Seffer (1816–1876), deutscher Schriftsteller, Schulrat, Theologe und Oberschulinspektor
 Johann Heinrich Christoph Seffer (1783–1848), Gründer des Schullehrer-Seminars zu Alfeld, Schulrektor und Schulbuchautor
 Yochk’o Seffer (* 1939), französischer Jazzmusiker und Komponist ungarischer Herkunft

Siehe auch:
 Sefer